Dog Eat Dog е трети студиен албум на американската глем метъл група Warrant. Албумът заема 25-о място в Billboard 200. Получава златен статут в САЩ, но комерсиално е далеч от успеха на първите два албума на групата. Последен албум с всички оригинални членове на групата.

Темите в албума са секс (Machine Gun, Bonfire), воайорство (Hole in My Wall), Джордж Оруел (April 2031), психопатия (Andy Warhol Was Right), наркомания (All My Bridges Are Burning), материализъм (Hollywood (So Far, So Good)), разбити взаимоотношения (Bitter Pill, Let It Rain).

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Джоуи Алън – китара
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Стивън Суийт – барабани
 Скот Уорън – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1992 година